Миргород — місто в Полтавській області, адміністративний центр Миргородського району;
 Миргород — вантажно-пасажирська залізнична станція Полтавської дирекції Південної залізниці;
 Миргород — авіабаза, військовий аеродром південніше Миргорода;
 Миргород — водолазний рейдовий катер ВМС України;
 Миргород ФК — футбольний клуб міста Миргорода;
 Миргород — збірка коротких оповідань Миколи Гоголя, дія яких відбувається в різних селищах Полтавської області.